Jata steht für Orte in Polen:
 Jata (Jeżowe), Dorf in der Gmina Jeżowe, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Jata Kolonia (Jattau), eine josephinische Kolonie, heute Ortsteil von Jata in der Gmina Jeżowe
 Jata (Łuków), Weiler in Łuków (Landgemeinde), Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
IATA
Jatta